Název Račín má více sídel:

 Račín (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Račín (Nečtiny) – vesnice v obci Nečtiny v okrese Plzeň-sever
 Račín (Horní Planá) – samota v obci Horní Planá v okrese Český Krumlov
 Račín (Útěchovice) – samota v obci Útěchovice v okrese Pelhřimov
 Račín (vojenský újezd Boletice) (Ratschin) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 Místní název části Kroměříže

Externí odkazy